En ajedrez, una columna semiabierta, es una columna sin peones de un color. 

En el diagrama, la columna e es una columna semiabierta para el Blanco y la columna d es una columna semiabierta para el Negro. Una columna semiabierta puede proporcionar una línea de ataque para una torre o una dama.

Véase también 
 Columna abierta

Términos de ajedrez
Estrategia de ajedrez